Classe Battle – classe di cacciatorpediniere britannica
Classe Battle – classe di rimorchiatori canadese